Prunille Baudelaire est un des personnages de la série de livres Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket.

Biographie 
Prunille est la dernière-née du trio Baudelaire, benjamine de Violette et Klaus. Une de ses particularités est son exceptionnelle denture : elle possède quatre incisives très tranchantes. Elle mord tout ce qu'elle trouve, et son don servira maintes fois au trio pour se sortir de situations des plus critiques. Prunille est trop jeune pour parler correctement.

Prunille évolue rapidement au cours de la série. Elle apprend à marcher à la fin du tome VII, quitte l'âge bébé dans le tome X pour entrer dans une nouvelle phase. Ses paroles deviennent plus compréhensibles dans les derniers tomes : il n'est parfois plus besoin de traduire. Mais surtout elle commence à développer un don pour la cuisine : il s'agira de sa passion propre, comme celle de Violette (la mécanique) ou Klaus (la recherche).
Son rôle dans la série est tout aussi important que celui de ses aînés.

Le vocabulaire prunillien 

Le premier mot de prunille dans le tome un est « Gaack ! Gaack ! », ce qui signifie : « Vous avez vu cette mystérieuse silhouette qui surgit du brouillard ? ». On comprend donc le principe : chaque cri, chaque gazouillis de Prunille a une signification précise, que le commun des mortels ne peut soupçonner. Lemony Snicket nous traduit chaque prise de parole. Les cris ont beau être très courts, bien souvent leur traduction est nettement plus longue que les cris eux-mêmes. Mais les bons lecteurs vers la fin des tomes commencent à comprendre son langage.

Exception faite du mot « Pietrisycamollaviadelrechiotemexity », qui signifie « Du diable si j'y comprends goutte ». Ce mot, Prunille l'énonce dans le tome VIII, mais il est dit que c'était l'un de ses premiers mots, alors qu'elle venait de naître à la maternité.

Bien souvent, on peut remarquer des allusions littéraires dans ses prises de paroles. Quand elle dit « Turner ! » pour signifier « le fabuleux coucher de soleil de l'arrière-pays », on peut remarquer la référence au peintre William Turner, célèbre pour ses paysages lumineux.

Dans le tome X, Prunille dit "Arigato" à Quigsley, ce que l'auteur nous traduit par merci. Le mot est très certainement issu du « merci » (Arigatô) en japonais.

Baudelaire, Prunille
Baudelaire, Prunille
Naufragé de fiction